Dippel ist:

der Familienname folgender Personen:

 André Dippel (* 1974), deutscher Radsportler

 Anne Dippel (* 1978), deutsche Historikerin und Kulturanthropologin
 Christian Dippel (* 1947), deutscher Radsportler
 Claudia Papst-Dippel (* 1963), deutsche Heilpraktikerin und Politikerin (AfD)
 Dietmar von Dippel (1943–2009), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Hans Dippel (1893–1945), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Horst Dippel (* 1942), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Johann Konrad Dippel (1673–1734), deutscher Theologe, Alchemist und Arzt
 Joseph Dippel (1840–1915), deutscher Theologe und Philosoph
 Julia Dippel (* 1984), deutsche Theater- und Opernregisseurin und Autorin
 Leopold Dippel (1827–1914), deutscher Botaniker 
 Michaela Dippel, deutsche Musikerin, siehe Ada (Musikerin)
 Sabine Dippel (* 1969), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin
 Sarah Dippel (* 1981), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Wolfgang Dippel (* 1954), deutscher Politiker (CDU)

eine vor allem in Österreich gebräuchliche Bezeichnung für einen Insektenstich

Siehe auch:
 Tippel